Addison steht für:

 Addison (Vorname), geschlechtsneutraler Vorname
 Addison (Automarke), britische Fahrzeugmarke
 Morbus Addison, siehe Nebennierenrindeninsuffizienz
 Addison County, Verwaltungseinheit in Vermont
 Addison Airport im Dallas County, Texas

Addison ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Addison (* 1995), australischer Tennisspieler
 Adele Addison (* 1925), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)
 Bernard Addison (1905–1990), US-amerikanischer Jazz-Musiker

 Corran Addison (* 1969), südafrikanischer Kanute

 John Addison (1920–1998), britischer Komponist
 Jordan Addison (* 2002), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Joseph Addison (1672–1719), britischer Schriftsteller und Politiker
 Joseph Addison (Diplomat) (1879–1953), britischer Diplomat
 Karen Addison (* 1970), schottische Curlerin 
 Lily Addison (1885–1982), australische Tennisspielerin
 Linda Addison (* 1952), US-amerikanische Horror- und Science-Fiction-Autorin
 Michael Addison, 3. Viscount Addison (1914–1992), britischer Adliger
 Peggy Addison (* um 1930), australische Badmintonspielerin
 Robert Brydges Addison (1854–1920), britischer Komponist und Musikpädagoge
 Roy Addison (1939–2021), britischer Boxer
 Thomas Addison (1793–1860), britischer Mediziner (Morbus Addison)

Addison ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Addison (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Addison (Alabama), im Winston County
 Addison (Connecticut), im Hartford County
 Addison (Illinois), im DuPage County
 Addison (Kentucky), im Breckinridge County
 Addison (Maine), im Washington County
 Addison (Michigan), im Lenawee County
 Addison (New York), im Steuben County
 Addison (Ohio), im Gallia County
 Addison (Pennsylvania), im Somerset County
 Addison (Tennessee), im McMinn County
 Addison (Texas), im Dallas County
 Addison (Vermont), im Addison County
 Addison (Virginia), im Dinwiddie County
 Addison (Wisconsin), im Washington County
 Addison (Town), Town(ship) im Washington County, Wisconsin
 Addison Division, im Winston County, Alabama
 Addison Heights (Georgia), im Cobb County
 Addison Heights (Virginia), im Arlington County
 Addison Junction, im Lenawee County, Michigan
 Addison Park One, im Salt Lake County, Utah
 Addison Park Three and Four, im Salt Lake County, Utah

Parks und Erholungsgebiete:
 Addison Blockhouse Historic State Park, im Volusia County, Florida
 Addison Miller Park, im Oneida County, New York
 Addison Oaks County Park, im Oakland County, Michigan
 Addison Park, im Westchester County, New York
 Addison Tinsley Park, im Bibb County, Georgia

im NRHP gelistete Objekte:
 Addison Apartments, in Charlotte, North Carolina, ID-Nr. 90001314
 Addison Baptist Church, in Addison, Vermont, ID-Nr. 78003202
 Addison Village Hall, in Addison, New York, ID-Nr. 80002771

Siehe auch:
 Addison & Hodson
 Addison Creek
 Addison Township
 Adison
 Eddison